Вомер:
 Вомер () — рыба семейства ставридовых
 Вомероназальный орган (сокращённо — Вомер) — один из органов хеморецепции у животных и человека, работа которого связана с восприятием феромонов и других веществ, определяющих половое поведение 
 Сошник — кость черепа, научное название